La Société alsacienne de constructions atomiques, de télécommunications et d'électronique était une société dont le siège était à Mulhouse. Ses secteurs d'activités comprenaient du matériel de défense, spécialement en équipement sous-marin : sonar, torpilles, tubes lance torpilles…

Elle a été rachetée en 1968 par la Compagnie générale d'électricité qui prendra plus tard le nom d'Alcatel.

Entreprise française disparue
Entreprise ayant son siège à Mulhouse
Entreprise disparue en 1968
Entreprise de l'armement ayant son siège en France